Tour of Norway 2017 var den 7. udgave af det norske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 17. til 21. maj 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev norske Edvald Boasson Hagen fra .

Ryttere og hold

Danske ryttere
 Rasmus Guldhammer kørte for Team VéloCONCEPT
 Alexander Kamp kørte for Team VéloCONCEPT
 Nicolaj Steen kørte for Team VéloCONCEPT
 Mads Rahbek kørte for Team VéloCONCEPT
 Michael Reihs kørte for Team VéloCONCEPT
 Mark Sehested Pedersen kørte for Team VéloCONCEPT

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2017
UCI Europe Tour 2017